Municipio de Menno puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Menno (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Menno (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.